Infinite — восьмой студийный альбом финской пауэр-метал-группы Stratovarius, вышедший в 2000 году.

Список композиций 
Вся музыка — Толкки, кроме № 5 — Йоханссон. Все тексты — Котипелто/Толкки.

Позиции в чартах

Участники записи 
 Тимо Котипелто — вокал
 Тимо Толкки — гитара
 Яри Кайнулайнен — бас-гитара
 Йенс Юханссон — клавишные
 Йорг Михаэль — ударные

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен на Darklyrics

Альбомы Stratovarius
Альбомы Nuclear Blast Records